Владимир Мордвинов:
 Мордвинов, Владимир Иванович (1881—1971) — советский певец-тенор, исполнитель и пропагандист русской народной песни.
 Мордвинов, Владимир Михайлович (1775—1819) — генерал-майор, герой сражения при Прейсиш-Эйлау.
 Мордвинов, Владимир Павлович (1838—1908) — юрисконсульт Синода.
 Мордвинов, Владимир Фёдорович (1928—1942) — пионер-герой.